Slovo septum (pl. septa) označuje určitou přepážku či přehrádku, ale má více významů:

 Septum — nosní přepážka
 přepážka mezi dvěma články některých článkovaných organismů
 Septum (cytologie) — přepážka při dělení buněk nebo mezi buňkami ve vláknech (hyfy hub, vlákna sinic, atp.)
 Septum (malakologie) — přepážka mezi komůrkami v ulitě hlavonožců
 Septum (kardiologie) — přepážka v srdci
 Septum (piercing) – piercing umístěný v nosní přepážce